Синъань — это китайское прочтение маньчжурского названия «Хинган». Название «Синъань» носят или носили различные объекты в районе Хинганских гор:
 Синъань — провинция, существовавшая в Маньчжоу-го, а затем в Китайской республике.
 Синъань (Хэган) — район городского подчинения городского округа Хэган провинции Хэйлунцзян (КНР).

Помимо этого, топоним «Синъань» встречается и в других местах Китая:
 Синъань (Гуйлинь) — уезд городского округа Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР).